Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась перед першим матчем через травму зап'ястка.

Вікторія Азаренко виграла титул, у фіналі перемігши Анджелік Кербер з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Brisbane International, одиночний розряд
Жінки, одиночний розряд 2016